Porúbka può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Porúbka, comune del distretto di Bardejov (Prešov)
 Porúbka, comune del distretto di Humenné (Prešov)
 Porúbka, comune del distretto di Sobrance (Košice)
 Porúbka, comune del distretto di Žilina (Žilina)